Regeringen Neergaard kan avse följande danska regeringar:
 
 Regeringen Neergaard I (12 oktober 1908–16 augusti 1909)
 Regeringen Neergaard II (5 maj 1920–9 oktober 1922)
 Regeringen Neergaard III (9 oktober 1922–23 april 1924)